

Pour écrire ou dessiner 
 Crayon mine
 Crayon de couleur
 Crayon optique
 Crayon aquarellable

Autres 
 Crayon Physics, jeu vidéo
 Surnom de la Tour Part-Dieu à Lyon
 Nébuleuse du Crayon
 Test du crayon
 Jupe crayon
 Crayon de combustible nucléaire